Stefan est un prénom masculin allemand, autrichien, bulgare, polonais, roumain, serbe, suisse. C'est l'équivalent du prénom français Stéphane.

C'est aussi un prénom masculin breton, l'équivalent du prénom Étienne français.

Voici une liste non exhaustive de personnes s'appelant Stefan.

On pourra aussi consulter une liste de personnes avec le prénom Stéphane et prénoms voisins.

 Stefan (avant 1143 - 1185), archevêque d'Uppsala
Stefan Nemanja grand-duc de Serbie,
Stefan  Nemanjic grand-duc de Serbie,
Stefan Radoslav, roi de Serbie, 
Stefan Vladislav, roi de Serbie,  
Stefan Uroš Ier, roi de Serbie,  
Stefan Dragutin, roi de Serbie,  
Stefan Milutin, roi de Serbie,  
Stefan Uroš III Dečanski, roi de Serbie,  
Stefan Dušan, empereur de Serbie,  
Stefan Uroš V, empereur de Serbie,  
Stefan Lazarević, prince de Serbie, 
Stefan Askenase (1896 -1985), pianiste polono-belge,
Stefan Georgiev, skieur alpin bulgare,
Stefan Huber, joueur de football suisse,
Stefan Hula, sauteur à ski polonais,
Stefan Kaiser, sauteur à ski autrichien,
Stefan Lehmann, joueur de football suisse,
Stefan Lochner (1410-1451), peintre allemand,
Stefan Pieper, sauteur à ski allemand,
Stefan Nanu, ancien footballeur roumain,
Stefan Niesiołowski, homme politique polonais,
Stefan Nimke, cycliste allemand,
Stefan Pfannmöller, céiste allemand,
Stefan Raab, animateur de télévision allemand,
Stefan Read, sauteur à ski canadien,
Stefan Schwarz, ancien footballeur suédois,
Stefan Stannarius, sauteur à ski allemand,
Stefan Thurnbichler, sauteur à ski autrichien,
Stefan Wyszyński (1901 - 1981), cardinal, archevêque de Varsovie,
 Stefan Zweig (1881-1942), écrivain autrichien.
 

Stefan est aussi un patronyme :
Joseph Stefan (1835-1893), mathématicien slovène.

Homonymie de prénom
Prénom serbe